Der Wahlkreis Emden/Norden ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst neben der kreisfreien Stadt Emden  vom Landkreis Aurich die Stadt Norden, die Gemeinden Hinte und Krummhörn sowie die Samtgemeinde Hage. Der Wahlkreis gilt, so wie auch Emden selbst, als Hochburg der SPD.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Emden/Norden sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Matthias Arends (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 85.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Emden/Norden 17 Parteien an. Davon hatten sechs Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter ist Matthias Arends (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Hillgriet Eilers (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02"|SPD
| data-sort-value="Arends, Matthias"|Matthias Arends
| 50,3
| 49,4
|-
| data-sort-value="01"|CDU
| data-sort-value="Behrens, Sven "|Sven Behrens
| 26,9
| 23,5
|-
| data-sort-value="04"|GRÜNE
| data-sort-value="Steinhoff, Claudia"|Claudia Steinhoff
| 6,8
| 7,2
|-
| data-sort-value="03"|FDP
| data-sort-value="Eilers, Hillgriet"|Hillgriet Eilers
| 7,6
| 6,4
|-
| data-sort-value="05"| DIE LINKE
| data-sort-value="Ukena, Hartmut T."|Hartmut T. Ukena
| 6,1
| 5,3
|-
| data-sort-value="20"|PIRATEN
| data-sort-value="Berndt, Michael-Tillmann"|Michael-Tillmann Berndt
|
| 0,2
|-
| data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER
| data-sort-value="Mettin, Rainer"|Rainer Mettin
| 2,3
| 0,5
|-
| data-sort-value="14"|AfD
|
|
| 5,9
|-
| data-sort-value="09"|Bündnis C
|
|
| 0,0
|-
| data-sort-value="16"|BGE
|
|
| 0,2
|-
| data-sort-value="06"|DM
|
|
| 0,1
|-
| data-sort-value="07"|Die Grauen
|
|
| 0,0
|-
| data-sort-value="08"|LKR
|
|
| 0,0
|-
| data-sort-value="09"|ÖDP
|
|
| 0,1
|-
| data-sort-value="10"|Die Partei
|
|
| 0,5
|-
| data-sort-value="11"|Tierschutzpartei
|
|
| 0,6
|-
| data-sort-value="12"|V-Partei³
|
|
| 0,1
|}

Landtagswahl 2013 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Emden/Norden elf Parteien an. Davon hatten sieben Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter ist Hans-Dieter Haase (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Hillgriet Eilers (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02"|SPD
| data-sort-value="Haase, Hans-Dieter"|Hans-Dieter Haase
| 49,2
| 46,4
|-
| data-sort-value="01"|CDU
| data-sort-value="Hegewald, Reinhard"|Reinhard Hegewald
| 27,7
| 22,8
|-
| data-sort-value="04"|GRÜNE
| data-sort-value="Smid, Johann"|Johann Smid
| 11,4
| 13,8
|-
| data-sort-value="03"|FDP
| data-sort-value="Eilers, Hillgriet"|Hillgriet Eilers
| 3,6
| 8,1
|-
| data-sort-value="05"|DIE LINKE.
| data-sort-value="Raveling, Wilhelm"|Wilhelm Raveling
| 3,8
| 4,1
|-
| data-sort-value="20"|PIRATEN
| data-sort-value="Berndt, Michael-Tillmann"|Michael-Tillmann Berndt
| 2,4
| 2,3
|-
| data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER
| data-sort-value="Brüling, Reinhard"|Reinhard Brüling
| 2,0
| 1,2
|-
| data-sort-value="14"|NPD
|
|
| 0,8
|-
| data-sort-value="09"|DIE FREIHEIT Niedersachsen
|
|
| 0,3
|-
| data-sort-value="16"|PBC
|
|
| 0,2
|-
| data-sort-value="06"|Bündnis 21/RRP
|
|
| 0,0
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Emden/Norden fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Hans-Dieter Haase (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Hasse, Hans-Dieter"|Hans-Dieter Haase
| 45,5
| 41,8
|-
| CDU
| data-sort-value="Hegwald Reinhard"|Reinhard Hegewald
| 31,9
| 30,8
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Joosten, Herbert"|Herbert Joosten
| 9,0
| 9,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Stolz"|Wulf-Dieter Stolz
| 8,7
| 7,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Riese"|Roland Riese
| 4,9
| 6,4
|-
| NPD
|
|
| 1,4
|-
| Die Friesen
|
|
| 1,2
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
|}
2008 waren 84.326 Einwohner wahlberechtigt. Von diesen gaben 45.564 Personen ihre Stimmen ab, was einer Wahlbeteiligung von 54,0 % entsprach.

Einzelnachweise 

Politik (Emden)
Politik (Landkreis Aurich)